

Personnalités 
 Astruc de Sestier (ca. 1370 - ca. 1439), médecin juif d'Aix-en-Provence, il fut un célèbre bibliophile
 En Astruc de Lunel (), rabbin natif de Lunel (Hérault)

Patronyme 

 Adolphe Astruc (1851-1936), comptable et militant associatif français ;
 Alexandre Astruc (1923-2016), réalisateur et scénariste français ;
 Charles Astruc (1916-2011), helléniste, historien et poète français ;
 Cyril Astruc (1973-), homme d'affaires français ;
 Didier Astruc (1946-), chimiste français ;
 Edmond Astruc (1878-1977), peintre français ;
 Élie-Aristide Astruc (1831-1905) rabbin et essayiste ;
 Gabriel Astruc (1864-1938), journaliste et directeur de théâtre ;
 Jean Astruc (1684-1766), médecin mondain et exégète ;
 Jenny Astruc (1935-), actrice française ;
 Jules-Godefroy Astruc (1862-1955), architecte français ;
 Lionel Astruc (1974-), journaliste et écrivain, français ;
 Mardochée Astruc, écrivain provençal du XVIIe siècle ;
 Maurice Astruc (1938-2012), maître-affineur de fromage, salarié du groupe Lactalis ;
 Myriam (Miriam) Astruc (1904-1963), archéologue et orientaliste française ;
 Philippe Astruc (1967-), magistrat français ;
 Sylvain Astruc (1978-), handballeur français ;
 Thomas Astruc (1975-), réalisateur français ;
 Zacharie Astruc (1835-1907), sculpteur, peintre et critique d'art français.

Toponymie 
 La rue Louis-Astruc à Marseille.

Patronyme français
Patronyme juif